mare nostrum (łac. dosł. „nasze morze”) – określenie Morza Śródziemnego używane przez mieszkańców starożytnego Rzymu
 Mare Nostrum – film niemy z 1926